

Anno 
 441 o 441 a.C.

Codici 
 441 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Swilken Brae, presso Saint Andrews, in Scozia

Matematica 
 441 – numero